La denominación Condado de Ward puede hacer referencia a distintos condados de Estados Unidos:

 Condado de Ward, condado de Dakota del Norte.
 Condado de Ward, condado de Texas.